Chlístov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Chlístov, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Chlístov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina